Seznam juniorských světových rekordů atletů a atletek podle atletických disciplín:

Dráha

Muži

Ženy

Externí odkazy 
 IAAF: Světové juniorské rekordy na dráze - muži
 IAAF: Světové juniorské rekordy na dráze - ženy

Rekordy v atletice